Fuentes de Ropel kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuentes de Ropel (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Fuentes de Ropel (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar